Johan Wagenaar (1862-1941), Nederlands componist, dirigent, muziekpedagoog en organist
 Jan Wagenaar (1888-1954), Nederlands jeugdboekenschrijver
 Johannes Wagenaar (1906-1944), Nederlands verzetsstrijder